Gioacchino Criaco (1965-), romancier italien,
  (1972-), mafieux italien.

Patronyme italien